Semenko ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Semenko (1957–2017), kanadischer Eishockeyspieler
 Mychajlo Semenko (1892–1937), ukrainischer Dichter